Baobab (Adansonia), plantengeslacht uit de kaasjeskruidfamilie
Adansonia (tijdschrift), botanisch tijdschrift van het Muséum national d'histoire naturelle